Ва́лово — деревня в составе Макарьевского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 6 чел.

Источники 

Населённые пункты Ветлужского района